Геркен () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Геркен, Богдан (1904—1979) — польский учёный, историк архитектуры и искусствовед, преподаватель.
 Геркен, Евгений Георгиевич (1886—1962) — русский поэт и переводчик Серебряного века.
 Геркен, Николай Александрович (1863—1933) — учёный-хирург, доктор медицинских наук, профессор, директор клиники, заведующий кафедрой хирургии Казанского университета. 
 Геркен, Николай Павлович (1858—1932) — директор Александровского Нижегородского дворянского банка в Нижнем Новгороде в 1911—1918 гг.
 Геркен, Федор Алексеевич (1835—1906) — русский военно-морской деятель, адмирал.